Existuje více sakrálních staveb v různých vesnicích, obcích, městysech a městech, pojmenovaných Kaple svaté Rozálie:
 Kaple svaté Rozálie (Arnultovice): je kaple v Arnultovicích, od roku 1942 místní části města Nový Bor, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Bolelouc): je kaple v městyse Dub nad Moravou, místní část Bolelouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Bzí): je kaple v lese nedaleko vrcholu kopce Bzí (též Jezevčí skála), mezi vesnicemi Bzí a Svárkov, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Chlumec): je kaple ve vesnici Chlumec, část obce Olešník, okres České Budějovice, Jihočeský kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Jirny): je kaple z let 1871–1872 v obci Jirny, okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Moutnice): je kaple v obci Moutnice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Mikulov): je kaple ve městě Mikulov, okres Břeclav, Jihomoravský kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Olešenka): je kaple v obci Olešenka, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.
 Kaple svaté Rozálie (Pouzdřany): je kaple v obci Pouzdřany, okres Břeclav, Jihomoravský kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Radostín): je kaple v obci Radostín (nedaleko rybníku Velké Dářko), okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.
 Kaple svaté Rozálie (Roudnice nad Labem): je kaple ve městě Roudnice nad Labem, okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Tuchoměřice): je kaple v obci Tuchoměřice, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Vraný): je kaple v městyse Vraný, okres Kladno, Středočeský kraj.
 Kaple svaté Rozálie (Žamberk: je raně barokní (1682) kaple ve městě Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.

 možná hledáte také
 hřbitovní kaple svaté Rozálie na hřbitově v Brandýse nad Labem.

Rozcestníky - místopisné jméno